Meyer steht für:

 Meyer, ein Vor- und Familienname, siehe dort auch zu Namensträgern
 Meyer-Niessen, Freiburger Adelsgeschlecht
 Meyer (Lokomotive), eine Bauart von Dampflokomotiven
 der Kurzname für Meyers Konversations-Lexikon
 Meyer Desert, Hochebene in der Ross Dependency, Antarktika
 Meyer Hills, Hügelgruppe im Ellsworthland, Antarktika
 Meyer Rock, Klippenfelsen in der Gruppe der McDonald-Inseln, südlicher Indischer Ozean

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Meyer (Adams County, Illinois)
 Meyer (Franklin County, Illinois)
 Meyer (Iowa)

Unternehmen:
 Meyer Werft, Werft in Papenburg, Landkreis Emsland
 A.H. Meyer Holding, Schweizer Unternehmensgruppe des Mineralöl- und Automobilhandels
 H. C. Meyer jr., erste Fabrik Hamburgs, in der 1839 eine Dampfmaschine industriell zum Einsatz kam
 Meyer Burger Technology, Schweizer Hersteller von Spezialsägemaschinen und Systemlösungen
 Meyer & Meyer, Transport- und Logistikunternehmen aus Osnabrück
 Meyer & Meyer (Verlag), Buchverlag aus Aachen
 Piet Meyer Verlag, Schweizer Buchverlag mit Sitz in Bern
 Bankhaus Meyer & Co., Privatbank in Leipzig
 Meyer (Automobilhersteller), ehemaliger Schweizer Automobilhersteller
 Meyer & Beck Handels KG, ehemaliger Lebensmittel-Einzelhandel in Berlin und Brandenburg

Siehe auch:
 Meyer’sche Häuser in Leipzig
 Meyer Township
 Meyers
 Meyr